Michael Palmer peut désigner :
 Michael Palmer (né en 1943), un poète et traducteur américain contemporain ;
 Michael Palmer (1942-2013), un écrivain américain, auteur de thrillers médicaux ;
 Michael Palmer (né en 1945), un chef d'orchestre américain ;
 Michael Palmer (né en 1968), un homme politique singapourien ;
 Michael Palmer (né en 1980), un joueur des Roughriders de la Saskatchewan de Ligue canadienne de football ;
 Michael Palmer, un chanteur de reggae.